Ingrid Larsenová může být:

 Ingrid Larsenová (šachistka) (1. července 1909 – 25. února 1990) – dánská šachistka
 Ingrid Larsenová (plavkyně) (1. července 1912 – 18. února 1997) – dánská plavkyně

Rozcestníky - jméno